Erzherzog Rainer bezeichnet:

 Rainer von Österreich, Name zweier Erzherzöge
 Palais Erzherzog Rainer, ein 1711/12 erbautes und 1957 abgerissenes Gebäude in Wien 
 k.u.k. Infanterieregiment „Erzherzog Rainer“ Nr. 59, Regiment im Kaisertum Österreich bzw. in der österreich-ungarischen Monarchie